Die Nationaldivision 1967/68 war die 54. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.

Titelverteidiger Jeunesse Esch wurde zum 10. Mal Meister.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
http://www.fussball-lux.lu

Einzelnachweise 

1968
Fußballsaison 1967/68